Владимир Бакин:
 Бакин, Владимир Гаврилович (1946—2020) — российский политик, председатель Законодательного собрания Кировской области.
 Бакин, Владимир Юрьевич (род. 1953) — российский военачальник, генерал армии.